Калински () — фамилия:

 Калински, Кэтрин (более известная как Китти Каллен; 1922—2016) — американская эстрадная певица. 
 Калински, Энцо (род. 1987) — аргентинский футболист польского происхождения, правый полузащитник клуба «Сан-Лоренсо».